bitwa o Kijów – bitwa podczas II wojny światowej, stoczona przez wojska niemieckie i radzieckie pomiędzy 23 sierpnia a 26 września 1941 roku 
 bitwa o Kijów – bitwa podczas II wojny światowej, stoczona przez wojska niemieckie i radzieckie pomiędzy 3 listopada a 23 grudnia 1943 roku
 bitwa o Kijów – bitwa podczas inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku

Zobacz też 
 Oblężenie Kijowa przez Pieczyngów (968)
 Zdobycie Kijowa (1240)
 Wyprawa kijowska